Лос Серезос има више значења:

 Лос Серезос (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Серезос (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику